Муфассир () — толкователь (комментатор) Корана, автор тафсира.

Толкование Корана требует определённой научной и теоретической подготовки толкователя, а потому считается сложным делом. В традиционном исламе к муфассиру предъявляются следующие требования:
 Совершенное знание арабского языка;
 Знание истории ниспослания того или иного аята;
 Знание биографии пророка Мухаммада;
 Наличие способности к аналитическому мышлению;
 Знание всех социальных проблем того общества, в котором он находится.

Первыми известными муфассирами были:
 Абдуллах ибн Масуд (ум. в  г.)
 Абдуллах ибн Аббас (ум. в  г.)
 Убайй ибн Каб (ум. ок.  г.)
 Зейд ибн Сабит (ум. в  г.)
 Абу Муса аль-Ашари (ум. в  г.)
 Абдуллах ибн аз-Зубайр (ум. в  г.).

Абдулла ибн Аббас, который был двоюродным братом пророка Мухаммада основал в Мекке первую школу по толкованию Корана. Среди его учениками были такие известные толкователи, как Муджахид ибн Джабр (ум. в ) Ата ибн Абу Рабах (ум. в ) Икрима аль-Барбари (ум. в ), Саид ибн Джубайр (ум. в ), Тавус ибн Кайсан (ум. в ). Помимо мекканской школы Ибн Аббаса были и другие. Так, Абдуллах ибн Масуд основал школу в Ираке, а Зейд ибн Аслам — в Медине. Учеником Зейда был Малик ибн Анас.

Список муфассиров

Примечания

Литература